Иван Назин
 Назин, Иван Ильич (1919—1943) — старший лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Назин, Иван Захарович (1910—1982) — генерал-майор Советской Армии, участник Великой Отечественной войны.